Wycombe kan have flere betydninger:

 Wycombe, Australien
 Wycombe, Pennsylvania, USA
 High Wycombe, Buckinghamshire, England
 Wycombe (distrikt)
 Wycombe Wanderers F.C.